Lowry steht für:
 Lowry (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Lowry (Einheit), altes Kohlenmaß
 Lowry-Test, biochemische Methode, um Proteine quantitativ zu bestimmen

Lowry ist der Name folgender

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Lowry (Arkansas)
 Lowry (Florida)
 Lowry (Georgia)
 Lowry (Louisiana)
 Lowry (Minnesota)
 Lowry (Montana)
 Lowry (South Dakota), im Walworth County
 Lowry (Virginia)
 Lowry City, Missouri
 Lowry Crossing, Texas
 Lowry Centre
 Lowry Mill, Alabama

geografischer Objekte:
 Lowry Bluff, Kliff im Viktorialand, Antarktika
 Lowry-Massiv, Massiv in der Ross Dependency, Antarktika
 Mount Lowry, Berg im Queen Elizabeth Land, Antarktika

Siehe auch:
 Lowery
 Laurie